La Virgen María, o ''Mater Dolorosa'', obra de El Greco, en su Tipología-II según Harold Wethey, es bastante diferente de la Tipología-I realizada por este mismo pintor y catalogada por este mismo estudioso. 

Lamentablemente, y a diferencia de este anterior Tipo-I, no ha llegado hasta nuestros días ninguna obra considerada completamente autógrafa del maestro. De acuerdo con Harold E. Wethey, la mejor versión es la de la Gemäldegalerie de Berlín

Análisis de la obra 
A diferencia del Tipo-I, la Virgen María dirige su rostro y su mirada hacia la derecha. Y en esta Tipología, vemos sus manos, que están en forma de oración. Su cabeza está cubierta con un Velo de color claro, y viste un Manto verde, que contrasta delante del fondo marrón oscuro.

Versiones 

 Gemäldegalerie de Berlín; pintura al óleo sobre lienzo; 62 x 42 cm.; circa 1587-90 ; Según H.E. Wethey, es una obra del Greco con colaboración del taller, y se trata de la mejor versión conocida que ha llegado hasta nuestros días. 
 Museo Lázaro Galdiano; pintura al óleo sobre lienzo; 42 x 35 cm.
 Colección Familia Thyssen-Bornemisza (¿anteriormente? ); pintura al óleo sobre lienzo; 65 x 50 cm.; Copia del s.XVII.; En estado mediocre, se restauró en el año 1962
 Beverly Hills; Colección privada.

Véase también 

 Virgen María (El Greco)

Referencias

Bibliografía 

 Wethey, Harold Edwin; El Greco y su Escuela (Volumen-II);  Ediciones Guadarrama; Madrid-1967.

Obras y cuadros del Greco